David Griffin est vice-président des opérations basket-ball pour l'équipe des Pelicans de La Nouvelle-Orléans qui fait partie de la National Basketball Association (NBA).
David Griffin est un acteur anglais.